White Bluff ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 White Bluff (Georgia)
 White Bluff (Mississippi)
 White Bluff (Tennessee)
 White Bluff Corssroads (South Carolina)